Jméno a příjmení Thomas Becker nosí více různých osob:

 Thomas Becker (bobista) (* 1948) – americký bobista
 Thomas Becker (germanista) (* 1955) – německý germanista
 Thomas Becker (kajakář) (* 1967) – německý kajakář
 Thomas Becker (kanoista) (* 1990) – německý kanoista